Чикоасен:

 Чикоасен — посёлок в Мексике, штат Чьяпас.
 Чикоасен — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.